Der Bursa Cup 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Bursa. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 9. bis 17. Juli 2016 statt. 

Das Turnier wurde aufgrund eines Putschversuchs in der Türkei vorzeitig beendet. Die Halbfinalbegegnungen im Einzel, sowie das Finale im Doppel wurden nicht ausgetragen.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Bursa